Het WTA-tennistoernooi van Neurenberg (officieel Nürnberger Versicherungscup) van 2018 vond plaats van zondag 20 tot en met zaterdag 26 mei 2018 in de Duitse stad Neurenberg. Het was de zesde editie van het toernooi. Er werd gespeeld op gravelbanen.

De Zweedse Johanna Larsson speelde zowel in de enkel- als in de dubbelspelfinale. Zij won de titel in het enkelspel, maar zag samen met de Belgische Kirsten Flipkens de zege in het dubbelspel aan zich voorbij gaan.

Enkelspel 
De als derde geplaatste Nederlandse Kiki Bertens was tweevoudig titelverdedigster – zij slaagde er niet in een derde titel op rij te pakken na verlies in de kwartfinales tegen Kirsten Flipkens.

De als eerste geplaatste Amerikaanse Sloane Stephens kwam niet verder dan de eerste ronde – zij verloor van de Kazachse Joelija Poetintseva.

De ongeplaatste Johanna Larsson uit Zweden won het toernooi. In de finale versloeg zij de eveneens ongeplaatste Amerikaanse Alison Riske in twee sets, met een tiebreak in de eerste set. Larsson wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Neurenberg op haar naam te schrijven. Het was haar tweede WTA-titel, de eerste sinds drie jaar. Zij won US$ 43.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Alison Van Uytvanck was als zevende geplaatst – zij verloor haar openingsronde van haar landgenote Kirsten Flipkens. De laatste wist vervolgens de halve finales te bereiken.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 

Van de titelhoudsters Nicole Melichar en Anna Smith had enkel Melichar zich opnieuw ingeschreven. Zij speelde samen met Květa Peschke – zij vormden het eerste reekshoofd, maar verloren in de halve finale van de latere winnaressen.

De Belgische Kirsten Flipkens vormde samen met de Zweedse Johanna Larsson het tweede reeks­hoofd. De Nederlandse Demi Schuurs met de Sloveense Katarina Srebotnik het derde. Deze twee koppels duelleerden in de finale om de titel. Net als een jaar eerder grepen Flipkens en Larsson net naast de titel. Het toernooi werd deze keer gewonnen door Schuurs en Srebotnik. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Schuurs had daarnaast zes eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Srebotnik 38.

De tweede Nederlandse Lesley Kerkhove en haar Wit-Russische partner Lidzija Marozava vormden het vierde reekshoofd – zij bereikten de tweede ronde.

De derde (ongeplaatste) Nederlandse Eva Wacanno en haar Duitse partner Nicola Geuer strandden al in de eerste ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

* Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Neurenberg 2018
Neurenberg